

Cinema
 Lunatic – film giapponese del 1996
 Lunatic – film del 2013

Letteratura
 Lunatic – romanzo di Bradley Dent del 1996
 Lunatic – racconto di Ted Dekker del 2009

Musica 
 Lunatic – gruppo musicale francese
 Lunatic – etichetta discografica
 Lunatic – canzone/singolo di  Gazebo del 1983
 Lunatic – canzone di Dolores O'Riordan
 Lunatic – canzone degli Static-X
 Lunatic – album dei Pitbulls in the Nursery del 2006
 Lunatic – album di Booba del 2010
 Lunatic – canzone di Booba contenuta nell'album omonimo
 Lunatic – album dei Kongos del 2012